

Sigle ou acronyme 

 BRAS est l'acronyme de .

Sciences et techniques

Anatomie 
 Chez l'homme, le terme bras peut désigner :
 le membre supérieur dans sa totalité ;
 l'arrière-bras (ou simplement bras), la partie du membre supérieur allant de l'épaule au coude.
 Chez les autres quadrupèdes, le bras est la partie mobile libre du membre supérieur ou thoracique allant de l'épaule à la main en passant par le coude et le poignet.
 Chez les céphalopodes, un bras est un appendice situé sur la tête, et fonctionnant par paires.

Astronomie 
 Un bras spiral est une extension du noyau central d'une galaxie spirale ou d'une galaxie spirale barrée. Notamment, les bras spiraux de la Voie lactée comprennent : 
 quatre bras majeurs : le bras Sagittaire-Carène, le bras de Persée, le bras Règle-Cygne et le bras Écu-Croix ;
 des fragments ou embranchements de bras, notamment le bras d'Orion (où se situe le Système solaire), le  et le .

Biologie 
 Les bras d'un chromosome sont les parties qui s'étendent d'un côté et de l'autre du centromère.

Mécanique 
 Le bras d'une machine ou d'un robot est un mécanisme semblable aux bras de l'anatomie, mais qui peut avoir un nombre de degrés de liberté restreint.
 Un bras de chargement permet le transvasement de produits.
 Le bras de levier est la distance séparant une extrémité d'un levier de son point d’appui.

Physique 
 Dans le calcul du moment d'une force par rapport à un axe, le bras de levier est la distance entre l'axe et le support de la force.

Statistiques 
 Dans un essai randomisé contrôlé, un bras est un groupe de sujets. Le bras expérimental reçoit le traitement et le bras témoin correspond au groupe de contrôle.

Sciences humaines et sociales

Géographie 
 En hydrographie, les bras d'un cours d'eau en sont différentes parties séparées par des îles.
 En océanographie, un bras de mer est une zone de mer entourée de terres relativement rapprochées, sur au moins deux côtés.

Linguistique 
 Le bras est un hiéroglyphe égyptien.

Culture et société 
 Dans la marine à voile, un bras est une manœuvre courante qui sert à orienter les vergues des voiles carrées.

Anthroponyme

Prénom 
Brás est un prénom masculin portugais dérivé, comme le prénom français Blaise, du latin Blasius. Il est notamment porté par :
 Brás Cubas (1507-1592), un fidalgo et explorateur portugais.

Patronyme 

 Jean-Claude Bras (1945-), un footballeur français ;
 Michel Bras (1946-), un cuisinier français ;
 , une personnalité politique bretonne, membre de l'Union démocratique bretonne.

Toponyme

Belgique 
 Bras, un village de la commune de Libramont-Chevigny dans la province de Luxembourg (Région wallonne) ;
 Bras, un hameau de la ville de Bastogne dans la province de Luxembourg (Région wallonne) ;

Brésil 
 Brás, une division administrative de São Paulo,
 , l'un des deux quartiers de Brás, à São Paulo,
 Brás, une station de métro et de trains de banlieue de São Paulo, desservant le quartier homonyme ;
 Brás Pires, une municipalité la microrégion de Viçosa, dans le Minas Gerais ;

Canada 
 le Bras d'Apic, un affluent du Bras Saint-Nicolas (versant de la rive sud-est de la rivière du Sud (Montmagny) et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans les municipalités de Saint-Marcel et Saint-Cyrille-de-Lessard, dans la [MRC de L'Islet, dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 Le Bras, un affluent de la rivière Etchemin (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent, coulant la MRC de La Nouvelle-Beauce et dans la MRC de Bellechasse dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 Le Bras, un affluent de la rivière Ferrée (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent), coulant dans La Pocatière (MRC de Kamouraska) et de Saint-Roch-des-Aulnaies (MRC de L'Islet), dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 la rivière Bras de Fer, un affluent de la rivière Caniapiscau dont le courant se déverse successivement dans la rivière Koksoak, puis dans la baie d'Ungava. La rivière Bras de Fer coule vers le nord dans le territoire non organisé de la rivière-Koksoak, dans le Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec ;
 le Bras d'Henri, un affluent de la rivière Beaurivage (versant de la rivière Chaudière et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Elzéar (La Nouvelle-Beauce), de Saint-Bernard, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, dans Lévis et Saint-Gilles, dans la MRC de Lotbinière, dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 le Bras de Riche, un affluent du Bras Saint-Nicolas (versant de la rivière du Sud et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-Aubert et L'Islet (secteur Saint-Eugène), dans la MRC de L'Islet, dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 le Bras du Nord-Est, un affluent du Bras de Riche (versant du Bras Saint-Nicolas, de la rive sud-est de la rivière du Sud (Montmagny), puis de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Cyrille-de-Lessard, dans la MRC de L'Islet, dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 Le Grand Bras, un affluent de la rivière du Loup (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la ville de Rivière-du-Loup), coulant dans Saint-Bruno-de-Kamouraska et Sainte-Hélène-de-Kamouraska, dans la MRC de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec ;
 le Bras de la rivière Ouelle, un affluent de la Rivière-Ouelle (bassin versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent), coulant dans la municipalité de Tourville, dans la MRC de L'Islet, dans Chaudière-Appalaches, dans la province de Québec ;
 le Bras de la rivière Saint-Denis, un affluent de la rivière Saint-Denis (rivière Kamouraska) (versant de la rivière Kamouraska et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent), coulant sur la Côte-du-Sud dans les municipalités de Mont-Carmel et Saint-Gabriel-Lalemant, dans la MRC de Kamouraska, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, dans la province de Québec ;
 le Bras Saint-Michel, un affluent de la rivière du Sud (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent), coulant dans la MRC de Bellechasse et la MRC de Montmagny, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 le Bras Saint-Nicolas, un affluent de la rivière du Sud (Montmagny) (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans les municipalités de Sainte-Apolline-de-Patton, Cap-Saint-Ignace, Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-Eugène, Notre-Dame-de-Bonsecours et Montmagny, dans la MRC de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 le Bras Saint-Victor, un affluent de la rive ouest de la rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Chaudière-Appalaches, dans la MRC de Beauce-Sartigan (municipalité de La Guadeloupe, Saint-Éphrem-de-Beauce) et dans la MRC de Robert-Cliche (municipalités de Saint-Victor, Saint-Jules et de Beauceville), au Québec ;
 Le Gros Bras, un affluent de la partie inférieure de la rivière du Gouffre, coulant dans Lac-Pikauba (TNO) et Saint-Urbain, dans la MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec ;

France 
 Bras, une commune du département du Var ;
 Bras, une ancienne commune du département du Calvados, aujourd'hui rattachée à Ifs ;
 Bras-sur-Meuse, une commune du département de la  Meuse ;

Indonésie 
 Bras, une île dans la province de Papouasie.

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France